Ел Тепетатиљо има више значења:

 Ел Тепетатиљо, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тепетатиљо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетатиљо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику